Der Grand Prix de Tennis de Lyon 2007 waren ein Tennisturnier, welches vom 22. bis 28. Oktober 2007 in Lyon stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2007 und wurde in der Halle auf Teppichbelag ausgetragen.  In derselben Woche wurde in St. Petersburg die St. Petersburg Open und in Basel die Davidoff Swiss Indoors Basel gespielt, welche genau wie der Grand Prix de Tennis de Lyon zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger im Einzel war der Franzose Richard Gasquet, der in diesem Jahr im Achtelfinale ausschied. Bereits im Viertelfinale schied der letzte gesetzte Spieler aus, sodass sich im Finale zwei ungesetzte Franzosen gegenüberstanden. Sébastien Grosjean schlug Marc Gicquel in zwei Sätzen und gewann somit den ersten Titel der Saison und den vierten  und letzten Titel seiner Karriere.
Im Doppel siegten die Franzosen Julien Benneteau und Arnaud Clément im Vorjahr. Dieses Jahr trat beide mit anderen Partner an und schieden spätestens im Halbfinale aus. Im Finale setzte sich abermals eine französische Paarung durch. Der Sieger aus dem Einzel, Grosjean, und Jo-Wilfried Tsonga, die nur mit einer Wildcard gestartet waren, sicherten sich den Titel. Für Grosjean war es der 5. und letzte Karrieretitel, für Tsongader erste; es blieb ihr einziger gemeinsamer Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 659.000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 680.250 Euro.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2007
Tennisturnier in Lyon